Aceasta este o listă de publicații din județul Buzău:

 www.stiridinsursebuzau.ro|Stiri Din Surse Buzău
www.liberinbuzau.ro|Liber în Buzău
 www.buzau.net,
 Amprenta Buzău,
 Opinia Buzău, http://www.opiniabuzau.ro
 Șansa Buzoiană
 Viața Buzăului
[Stiri de Buzau]
 Observator buzoian 
 Ziua de Buzău 

 Anunțuri, publicitate
 Anunțul Buzoian

 Televiziuni
 Campus TV, https://www.campusbuzau.ro/
 Focus TV, http://www.focustv.ro/buzau/ 

 Publicații online
 Adevărul Buzău, http://adevarul.ro/locale/buzau/
Sănătatea Buzoiană, http://sanatateabuzoiana.ro/
Jurnalul de Buzău, http://jurnaluldebuzau.ro
STIRI DE BUZAU
http://www.stiridebuzau.ro]
 Strada de Buzau http://www.stradadebuzau.ro
http://www.voceabuzaului.com

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note

Legături externe 
 Istoria presei buzoiene: Ziar retras de pe piață, din cauza unui articol trecut neobservat de cenzură, 25 aprilie 2014, Iulian Bunila, Adevărul

 
Buzău
Publicații